We used to know - пісня гурту "Jethro Tull"

Існує версія, що відома пісня гурту «Eagles» «Hotel California», можливо, була написана під впливом композиції «We Used to Know» з альбому «Stand Up» (1969) групи Jethro Tull. Групи гастролювали разом до випуску пісні; крім того, дуже схожі мелодія і акорди. Зрозуміло, ідея пісні «We used to know», виражена в останньому рядку (But for your own sake remember times we used to know) дуже далека від комплексу ідей, укладених в «Hotel California», але в музичному плані Hotel California — це лише трохи змінена «We used to know». Ян Андерсон з Jethro Tull на концертах в кінці 70-х сам підкреслював це, починаючи грати We Used to Know, а з другого куплета виконуючи текст Hotel California.

"We used to know" виконується українською мовою в альбомі «60/70» гурту «Кам'яний Гість» та має назву "Ми знали".

Пісні